Шатругхан Синха (бходжпури शत्रुघन सिन्हा, ; род. 9 декабря 1945, Патна, Британская Индия) — индийский актёр и политик.

Биография 
Шатругхан родился в городе Патна (ныне территория штата Бихар) в семье принадлежавший к касте каястха и был младшим из четырёх братьев — Рама, Лакшмана и Бхарата. Учился в , также окончил  в Пуне. После учёбы переехал в Мумбаи. Его карьера киноактёра началась в 1969 году, когда он сыграл инспектора в фильме . Затем последовал фильм Дева Ананда , выход которого несколько раз откладывался и который в итоге провалился в прокате, однако впоследствии получил статус культового. Шатругхан играл роли второго плана, вплоть до выхода фильма . В 1976 году актёр исполнил главную роль в фильме , по итогам проката занявшем 7-е место по сборам за год.

В начале 2000-х годов Шатругхан снимался редко, одной из его последних ролей стал роль Конды Шиваджи Рао в фильме «Кровавая сага», который имел коммерческий успех.

Вёл телепередачу Kaun Banega Crorepati, версию Who Wants to Be a Millionaire? на бходжпури.

Шатругхан Синха является членом Бхаратия джаната парти. Он дебютировал в политике, приняв участие в выборах против Раджеша Кханна. В одном из интервью Синха рассказал о том, что жалеет, что ему пришлось оспаривать выборы против своего друга. Раджеш Кханна выиграл, набрав 25 000 голосов, и Шатругхан пытался восстановить дружеские отношения, но этого так и не случилось.

В 2009 году Шатругхан Синха выиграл выборы в Лок сабха в Бихаре, набрав 316 472 голосов, причём его соперником стала другая звезда индийского кино, . В 2014 году Синха добился переизбрания в нижнюю палату индийского парламента.

Личная жизнь 
Женат на актрисе и бывшей «Мисс Индия» Пунам (до замужества Чандирамани). У пары трое детей: сыновья-близнецы Лав и Куш и дочь Сонакши, которая пошла по стопам отца и впоследствии стала успешной актрисой. Лав также пробовал себя в качестве актёра, но фильм в котором он снялся, провалился в прокате.

Частичная фильмография

Примечания 

Актёры-политики
Депутаты Лок сабхи
Лауреаты Filmfare Awards